Шинджи Оказаки () е японски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 98 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 
 National Football Teams

Японски футболисти
Футболисти на ФФБ Щутгарт
Футболисти на Лестър Сити